Дурдин — русская фамилия; имеет женскую форму .

Дурдин 
 Дурдин, Александр Алексеевич (около 1819—1891) — брат родоначальника купеческой династии Дурдиных — Ивана Дурдина.
 Дурдин, Владимир Владимирович (1956—1990) — советский хоккеист.
 Дурдин, Иван Алексеевич (1795—1878) — родоначальник купеческой династии Дурдиных.
 Дурдин, Иван Иванович (1823—1899) — старший сын основателя купеческой династии Дурдиных — Ивана Дурдина, купец 1-й гильдии, наследственный почётный гражданин, мануфактур-советник, благотворитель.
 Дурдин, Иван Иванович (младший) (1852—1918) — сын Ивана Ивановича Дурдина, купец 1-й гильдии, наследственный почётный гражданин.

Дурдина 
 Дурдина, Анна Алексеевна (в девичестве Никитина) (1800—?) — жена родоначальника купеческой династии Дурдиных — Ивана Алексеевича Дурдина.
 Дурдина, Татьяна Алексеевна (в девичестве Потираловская) (1843—1911) — жена сына родоначальника купеческой династии Дурдиных —  Ивана Ивановича Дурдина.
 Дурдина, Феодосия Алексеевна (?—1896) — сестра родоначальника купеческой династии Дурдиных — Ивана Дурдина.

См. также 
 Дурдинец
 Дуров